

Miejscowości 
 Radom – miasto w Polsce w województwie mazowieckim
 Radom – wieś w Polsce w województwie wielkopolskim, w powiecie obornickim, w gminie Ryczywół
 Radom – wieś w USA w hrabstwie Washington (Illinois)

Inne 
 Radom – skrócenie słowiańskiego imienia złożonego na Rado-: Radomir, Radomił, Radomysł
 Port lotniczy Radom – port lotniczy w Radomiu
 Radom – lądowisko w Radomiu
 Radom Główny – stacja kolejowa w Radomiu
 Radom (Ar-Rudum) – park narodowy w Sudanie
 RADOM-7 – instrument naukowy do pomiaru promieniowania kosmicznego

Zobacz też 
 Radomice, Radomin, Radomsko